Die folgenden Personen waren Äbte, Fürstäbte und Bischöfe von Corvey:

Siehe auch 
 Stift Corvey

Quellen

Literatur 
 Onomastikon chronographikon hierarchiae germanicae – Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. (Ernst Friedrich Mooyer, Hrsg.), Minden 1854, S. 129–130.
 Friedrich Wilhelm Ebeling: Liste der deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts. 1. Band, Leipzig 1858, S. 329–353.

Einzelnachweise 

Corvey
!
Corvey